Ausztria
 Weyer, település Felső-Ausztriában
 Weyer, település Stájerországban

 Franciaország
Weyer, település Bas-Rhin megyében

 Németország
Weyer, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban